Купата на УЕФА 1973/74 е 3-тото издание на този турнир.

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1973/74
 Купа на носителите на купи 1973/74

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1973/74

Лига Европа